VM i floorball for herrer 2004 var det femte officielle verdensmesterskab i floorball for herrelandshold, arrangeret af IFF. Verdensmesterskabet blev afholdt i Schweiz, og kampene blev spillet i Zürich og Kloten i perioden 16. – 23. maj. Der blev spillet kampe i to divisioner, A-divisionen og B-divisionen. Vinderen af B-divisionen rykkede op i A-divisionen i 2006. De forsvarende mestre Sverige vandt VM for femte gang i træk ved i finalen at besejre Tjekkiet.

Der blev dette år endvidere for første gang spillet VM i C-gruppen; dette stævne blev afholdt i Spanien.

B-divisionen 
Der blev først spillet gruppespil med fem hold i den ene gruppe og 4 hold i den anden. Italien og Estland kvalificerede sig til finalen, efter at have vundet alle deres kampe i gruppen.

Finalen i B-divisionen 

Italien rykkede dermed op i A-divisionen i 2006.

A-divisionen

Resultater Gruppe A

Tabel Gruppe A 

Sverige og Tjekkiet kvalificerede sig dermed til semifinalerne.

Resultater gruppe B

Tabel gruppe B 

Schweiz og Finland kvalificerede sig dermed til semifinalerne.

Semifinaler

Bronzekamp

Finalen

Medaljer 

Østrig rykkede ned i B-divisionen i 2006

Eksterne henvisninger 
 IFF's hjemmeside 

2004
Sport i 2004